Macnaughtan est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1920-2002), acteur écossais
Andrew MacNaughtan (1964-2012), photographe canadien
 (1864-1916), nouvelliste écossaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme